Кубанские влахи (самоназвание  куба́нски вла́хуря, куба́нцуря) — одно из 5 влашских территориальных подразделений, имеющие некоторые отличия в культуре и языке в сравнении с другими влахами. К данному территориальному подразделению относятся патрироды: бу́дкуря, бикалцэ́ндирэ, кру́пуря, масэ́нкуря, ґерма́нцуря и т. д. Кубанские влахи сформировались как отдельное территориальное подразделения в районе Кубани, от чего и произошло самоназвание. В настоящее время проживают в разных областях РФ и Украины.

Литература 
 Панченко Януш. Изучение влашского диалекта ромского языка: Поиски и находки.
 Махотина И. Ю, Панченко Я. А. Материалы для изучения цыган-влáхов и их диалекта (территориальное подразделение кубáнцуря) // Romii/ţiganii din Republica Moldova: Comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradiţională, (1414—2014)", conferinţă ştiinţifică romologică republicană (2014; Chişinău). Romii/ţiganii din Republica Moldova: Comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradiţională: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Romologice Republicane, 8 apr. 2014, Chişinău / red. şt.: Ion Duminica. Chişinău: S. n, 2014 (Tipogr. «Prag-3». С. 128―141).

Ссылки 
 Цыган — это не профессия. Интервью с Янушем Панченко.

Цыганские этнические группы